Sten har flere betydninger:

 Sten – er et mindre stykke fast geologisk materiale
 Sten (drengenavn) – er et dansk drengenavn
 Sten (vejfyld) – er vejfyld med en kornstørrelse større end ral
 Sten (eksperimentalfilm) – dansk eksperimentalfilm fra 1982 instrueret af Lejf Marcussen.

Se også
 Marksten – sten som forekommer på marker i en ofte uendelig strøm.
 Sten, papir, saks – et håndspil for to personer
 Stenalder – den periode, hvor sten var det mest avancerede materiale til redskaber og våben